Lagntjärn kan syfta på:
Lagntjärnen, Lappland, sjö i Sorsele kommun,  (15,7 ha)
Lagntjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (4,87 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn